Scimmie – album di Marco Masini del 1998
Scimmie – singolo di Marco Masini del 1998
Scimmie – singolo del Management del 2015